Atletismul, cea mai veche disciplină sportivă, figurează în programul Jocurilor Olimpice de la prima ediție din 1896 pentru bărbați și din 1928 pentru femei.

Probe

Masculin

Feminin

Tabel medalii 1896-2004

Dopaj 
 1976 : 
 Danuta Rosani (Polonia): steroizi anabolizanți.
 1984 : 
 Vésteinn Hafsteinsson (Islanda): Nandrolone
 Gianpaolo Urlando (Italia): Testosteron
 Martti Vainio (Finlanda): steroizi anabolizanți, medalie de argint retrasă (10.000 m)
 Anna Verouli (Grecia): Nandrolone.
 1988 :
 Ben Johnson testat pozitiv după victoria în finala de la 100 metri la Jocurile Olimpice de la Seul. A fost exclus din competiții și suspendat 4 ani. 
 1992 :
 Madina Biktagirova (Echipa unificată): Norephedrină.	
 Bonnie Dasse (SUA): Clenbuterol. 	
 Jud Logan (SUA): Clenbuterol. 	
 Nijole Medvedeva (Lituania): Mesocard.
 1996 :
 Iva Prandzheva (Bulgaria): Metadienone.
 Natalya Shekhodanova (Rusia): Stanozolol.
 2004 : 
 Konstantinos Kenteris și Ekaterini Thanou, atleți greci, s-a decis să nu participe la Jocurile Olimpice de la Atena. Au fost acuzați că s-au sustras controlului antidoping.
 Ungurii Adrian Annus și Róbert Fazekas și rusoaica Irina Korjanenko, toți trei medaliați cu aur au fost descalificați pentru dopaj.
 Anton Galkin (Rusia): Stanozolol.
 Aleksey Lesnichiy (Belarus): Clenbuterol.
 Olga Shchukina (Uzbekistan): Clenbuterol.

Note

Vezi și 

 Lista recordurilor olimpice la atletism
 Lista medaliaților olimpici la atletism (femei)
 Lista medaliaților olimpici la atletism (bărbați)